id. Légli Ottó (1931–2020) szőlész (Balatonboglári Állami Gazdaság)
 ifj. Légli Ottó (1959) borász, az év bortermelője (2010)